Lenca pode referir-se:

ao povo lenca que habita em certas zonas de El Salvador e Honduras ou

à língua lenca, falada pelo povo lenca.

Desambiguação